A Star is Born (en español, Ha nacido una estrella ) puede hacer referencia:
A Star Is Born, película de 1937 protagonizada por Janet Gaynor y Fredric March y dirigida por William A. Wellman; 
A Star Is Born, película musical de 1954 protagonizada por Judy Garland y James Mason y dirigida por George Cukor que es una nueva versión de la anterior;
A Star Is Born, película musical de 1976, protagonizada por Barbra Streisand y Kris Kristofferson y dirigida por Frank Pierson, nueva versión de las dos anteriores;
A Star Is Born, película musical de 2018 protagonizada por Lady Gaga y Bradley Cooper y dirigida por el propio Cooper que es una nueva versión de las anteriores;
A Star Is Born banda sonora de la película de 2018, interpretada por Lady Gaga y Bradley Cooper;
A Star is Burns, capítulo de la sexta temporada de la serie de animación Los Simpson;
A Star Is Born Again, capítulo de la decimocuarta temporada de Los Simpson.